A 2010-es magyar amerikaifutball-bajnokság a hatodik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki.

Divízió I
A MAFL Veritas Gold Divízió I bajnokság 2010 első felében került megrendezésre. A bajnokságban rekordszámú, 12 csapat indult 2010 áprilisában, melynek oka, hogy a 2009-es élvonalból kiesett a Budapest Titans, a Nyíregyháza Tigers csapatát kizárták az élvonalból, míg a Divízió II győztes Dunaújváros Gorillaz nem vállalta a feljutást, így az élvonal 3 csapatos maradt volna (Wolves, Cowboys, Sharks). Így végül a Divízió I és II összevonásra került. Az alapszakasz során 6 fordulót játszottak (sorsolásos alapon), a legjobb 4 jutott be a rájátszásba, ahol elődöntők majd 2010. október 16-án a VI. Hungarian Bowl döntő következett.

Alapszakasz

Rájátszás

Divízió II
A MAFL Veritas Gold Divízió II-ben a 2010-es évben 7 csapat indult, akik 6 fordulós, egykörös alapszakaszt játszottak. A bajnokság 2010. április-június között zajlott, az alapszakasz győztese, a Miskolc Steelers elnyerte a IV. Pannon Bowl címet.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos oldal

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság